Bellver de Cerdanya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bellver de Cerdanya (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Bellver de Cerdanya (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar